Mit Bahnstrecke Dortmund–Duisburg können verschiedene Bahnstrecken gemeint sein, die in ost-westlicher Richtung das Ruhrgebiet durchqueren:

 1845~1847: Die älteste ist die Bahnstrecke Duisburg–Dortmund, ein Teil der Stammstrecke der ehemaligen Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft im nördlichen Ruhrgebiet.
 1860~1862: Als nächste wurde die zentrale Bahnstrecke Witten/Dortmund–Oberhausen/Duisburg der ehemaligen Bergisch-Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft eröffnet.
 1866~1874: Es folgte die (weitgehend) südlichste Bahnstrecke Osterath–Dortmund Süd (inklusive Stichstrecke nach Duisburg Hbf) der ehemaligen Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft.
 1866~1874: Zeitgleich baute die Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft parallel zu ihrer Stammstrecke die Bahnstrecke Duisburg-Ruhrort–Dortmund, wegen der Trassierung entlang der Emscher auch „Emschertalbahn“ genannt.

Darüber hinaus gibt es zwei weitere Bahnstrecken, die in Ost-West-Richtung durch das Ruhrgebiet führen:
 1867~1880: Die kürzeste ist die Bahnstrecke Bochum–Essen/Oberhausen der Bergisch-Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft, die ebenfalls durch das Tal der Emscher gebaut wiederum als „Emschertalbahn“ bekannt ist.
 1878~1880: Die „jüngste“ ist die Bahnstrecke Welver–Sterkrade der ehemaligen Königlich-Westfälischen Eisenbahn-Gesellschaft, ebenfalls „Emschertalbahn“ genannt, weswegen die letzten drei Strecken häufig verwechselt werden.